Percey (Yonne), municipi al departament del Yonne (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Percey-le-Grand, municipi al departament de l'Alt Saona (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Percey, Percey-le-Petit o Percey-sous-Montormentier, antic municipi al departament de l'Alt Marne (regió del Gran Est, França) fusionat al de Cusey
 Longeau-Percey, municipi francès situat al departament de l'Alt Marne (regió del Gran Est, França)